Георги Илиев Русев е български театрален и кино актьор.

Биография 
Роден е в гара Костенец баня, в семейството на свещеник, преселник от Македония. През 1952 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство в класа на проф. Филип Филипов.

Започва актьорската си кариера в Драматичния театър в Пловдив (1953 – 1962); продължава за няколко години в софийския Младежки театър (1962 – 1966), за да се установи в Пернишкия театър между (1966 – 1990), където става и директор (1977 – 1990).

Георги Русев е сред основателите на Малък градски театър „Зад канала“ през 1990 г., като през последните години приема роли и в Театър 199, в частния театър „Алтернатива“ и в Народния театър.

Член на Член на САБ (1953) и СБФД (1977).

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с неговите отпечатъци.

Освен в театъра, Русев играе в киното, като дебютира през 1966 г. във филма „Началото на една ваканция“. Интереса му към киното запалват сценариите на Георги Мишев. Участва в много от емблематичните български филми от 1970-те и 1980-те години. Незабравими по своя колорит са ролите му (обикновено на отрицателни герои) от „Селянинът с колелото“, „Дами канят“, „Вчера“, „Матриархат“, „Преброяване на дивите зайци“ и „Опасен чар“, „Изпити по никое време“, „13-ата годеница на принца“.

Умира в София на 1 април 2011 след тежко боледуване, на 82 години.

Театрални роли 
 „Езоп“ (Гилерме Фигейредо) – Езоп
 „Без зестра“ (Николай Островски)
 „На дъното“ (Максим Горки)
 „Опит за летене“ (Йордан Радичков) (1979)
 „Рейс“ (Станислав Стратиев) (1984) – разумния
 „Кучета“ – бай Начо
 „Цялата истина за св. Георги“ (М. Милков) – Пашата
 „Суматоха“ (Йордан Радичков) – Араламби
 „Последната нощ на Сократ“ (Стефан Цанев) – пазача

 ТВ театър
 „Зет англичанин“ (1987) (Георги Белев) и (Паруш Парушев) – Станчо Генчев, бащата
 „Събитие на шосето Лондон-Калкута“ (1979) (Дончо Цончев)
 „Фор джентълмен или Смърт в розово“ (1978)
 „Тя и той“ (1972) (Михаил Рошчин)

Отличия и награди 
 Заслужил артист (1978).
 Народен артист (1985).
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен (1965).
 Орден удостоен и „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие (2008).
 Почетна „Златна значка“ на САБ (1971).
 Медал „За заслуги“ към БНА (1973).
 Почетната награда Аскеер „за цялостно творчество“ (2006).
 Награда „за мъжка роля“ за ролята на (Ветев) от филма „Не си отивай“ (1976).
 Награда „за мъжка роля“ за ролята на (директора) от филма „Вчера“ (1988).

 Наградени постановки
 „Опит за летене“
 „Рейс“ – разумния
 „Кучета“ – бай Начо
 „Цялата истина за св. Георги“ – Пашата
 „Суматоха“ – Араламби
 „Последната нощ на Сократ“ – пазача

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
  
  Георги Русев в КиноПоиск
  Георги Русев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български творци от Македония
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Народни артисти (България)
Носители на Аскеер
Родени в Костенец
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища